Pyke steht für:
 Pyke (Idaho), ein Ort im Fremont County (Idaho), im US-Bundesstaat Idaho

Pyke ist der Familienname folgender Personen:
 Geoffrey Pyke (1894–1948), britischer Wissenschaftler und Erfinder
 George Pyke (1893–1977), englischer Fußballspieler
 Malcolm Pyke (1938–2020), englischer Fußballspieler
 Mike Pyke (* 1984), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Rekeil Pyke (* 1997), englischer Fußballspieler
 Trevor Pyke (1932–1997), britischer Tonmeister

Sonstiges:
 Pyke-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika